Velika nagrada Kitajske 2016 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. aprila 2016 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Daniil Kvjat, Red Bull-TAG Heuer.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:37,669
|1:36,240
|1:35,402
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:37,672
|1:36,815
|1:35,917
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:37,347
|1:36,118
|1:35,972
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:37,001
|1:36,183
|1:36,246
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:37,537
|1:36,831
|1:36,296
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|26
|
|
|1:37,719
|1:36,948
|1:36,399
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center" |11
|
|Force India-Mercedes
|1:38,096
|1:37,149
|1:36,865
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:37,656
|1:37,204
|1:36,881
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|33
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:38,181
|1:37,265
|1:37,194
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|27
|
|
|1:38,165
|1:37,333
|brez časa
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:38,016
|1:37,347
|
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|14
|{{nowrap| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:38,451
|1:38,826
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:37,593
|1:39,093
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:38,425
|1:39,830
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:38,321
|1:40,742
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:38,654
|1:42,430
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|20
|
|Renault
|1:38,673
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:38,770
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|30
|
|Renault
|1:39,528
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|88
|
|MRT-Mercedes
|1:40,264
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|brez časa
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|44
|
|Mercedes
|brez časa
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|6 
| Nico Rosberg
|Mercedes
|56
|1:38,53,891
|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|56
| +37,776
|3
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Red Bull Racing-Tag Heuer
|56
| +45,936
|6
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-Tag Heuer
|56
| +52,688
|2
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|7 
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|56
| +1,05,872
|4
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|17
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|56
| +1,15,511
|10
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|56
| +1,18,230
|22
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Toro Rosso-Ferrari
|56
| +1,19,268
|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|55
| Carlos Sainz, Jr.
|Toro Rosso-Ferrari
|56
| +1,24,127
|8
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Williams-Mercedes
|56
| +1,26,192
|5
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|11
| Sergio Perez
|Force India-Mercedes
|56
| +1,34,283
|7
|
|-
!12
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|56
| +1,37,253
|11
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|22
| Jenson Button
|McLaren-Honda
|56
| +1,41,990
|12
|
|-
!14
|align="center"|21
| Esteban Gutiérrez
|Haas-Ferrari
|55
| +1 krog
|18
|
|-
!15
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Force India-Mercedes
|55
| +1 krog
|13
|
|-
!16
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|15
|
|-
!17
|align="center"|20
|  Kevin Magnussen
|Renault
|55
| +1 krog
|17
|
|-
!18
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|MRT-Mercedes 
|55
| +1 krog
|21
|
|-
!19
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari 
|55
| +1 krog
|14
|align="center"|
|-
!20
|align="center"|12
| Felipe Nasr
|Sauber-Ferrari
|55
| +1 krog
|16
|
|-
!21
|align="center"|88
| Rio Haryanto
|MRT-Mercedes
|55
| +1 krog
|20
|
|-
!22
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|55
| +1 krog
|19
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2016
2016